Een component is een kleiner, opzichzelfstaand deel van een groter geheel.

Component kan verwijzen naar:
 Component van een vector: een vector die opgeteld bij soortgelijke andere vectoren een gegeven totaalvector oplevert, en daarmee samenhangend ook de betreffende coëfficiënt van een basisvector.
 elektronische component, in de elektrotechniek de onderdelen van elektrische apparatuur;
 component (scheikunde), in de scheikunde een eenheid van moleculen in een chemisch systeem;
 component video, in de televisietechniek een signaal bestaande uit meerdere componenten;
 component (UML), een onderdeel van de Unified Modeling Language;
 vectorcomponent, in de wiskunde de invloed van een vector in een bepaalde richting.